BlackRock, Inc. er et amerikansk multinationalt selskab, der beskæftiger sig med investeringsforvaltning. Selskabet har hovedsæde i New York City, men opererer globalt med 70 kontorer i 30 lande og kunder i 100 lande. Selskabet er i dag verdens største kapitalforvalter med et AUM på $9.460 milliarder (per Q3 2021).

BlackRock blev grundlagt i 1988 af bl.a. Larry Fink, som også er selskabets nuværende bestyrelsesformand og administrerende direktør. Selskabet er i dag børsnoteret på New Yorks fondsbørs (NYSE: BLK), og er særligt kendt for sine passivt forvaltede ETF'er (iShares).

Finanser

Referencer 

Selskaber noteret på New York Stock Exchange
Investeringsvirksomheder fra USA